Białoruś (biał. Багданы, Bahdany, ros. Богданы, Bogdany)
 Bohdany – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie brzeskim, w sielsowiecie Domaczewo
 Bohdany – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie żabineckim, w sielsowiecie Leninski
Ukraina (ukr. Богдани, Bohdany)
  Bohdany – wieś w obwodzie czerkaskim, w rejonie złotonoszańskim, centrum silskiej rady
  Bohdany – wieś w obwodzie czernihowskim, w rejonie warwińskim, centrum silskiej rady
  Bohdany – wieś w obwodzie kijowski, w rejonie wyszogrodzkim, centrum silskiej rady

Linki zewnętrzne

Zobacz też 
 Bohdanów
 Bogdany